Малое Курапово — название населённых пунктов в России:

 Малое Курапово — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Малое Курапово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.

См. также 
 Курапово
 Большое Курапово